Gommlich ist der Familienname folgender Personen:

 Hellmuth Gommlich

Siehe auch:
 Mietvilla Paul Gommlich liegt in der Einsteinstraße 12 in der Gemarkung Radebeul der sächsischen Stadt Radebeul